Biston erilda är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1910. Biston erilda ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
erilda